US Open 2018 představoval 138. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. Jubilejní 50. ročník v otevřené éře probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA v období od 27. srpna do 9. září 2018.

Turnaj organizovala Mezinárodní tenisová federace v rámci kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2018 a žen WTA Tour 2018. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Poprvé v historii grandslamu byly všechny soutěžní dvorce opatřeny technologií elektronické kontroly dopadu míče, tzv. jestřábím okem. US Open tak navázal na primát z roku 2006, kdy se stal prvním majorem s využitím této technologie. Premiéru také zažila nově otevřená druhá největší aréna areálu Louis Armstrong Stadium.

Obhájci vítězství v singlových soutěžích se stali první hráč žebříčku Rafael Nadal ze Španělska, který v semifinále skrečoval Juanu Martínu del Potrovi pro zranění pravého kolena, a mezi ženami americká světová trojka Sloane Stephensová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Anastasija Sevastovová.

138. ročník

Pozadí 

138. ročník US Open se odehrával mezi 27. srpnem až 9. zářím 2018 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, ležícím v parku Corona Flushing Meadows newyorské čtvrti Queens. Probíhal na tvrdém polymethylmethakrylátovém povrchu DecoTurf. První ročník turnaje se v tomto areálu uskutečnil v roce 1978. Jako jediný z událostí velké čtyřky uplatňoval tiebreak i v rozhodujících sadách zápasů.

Soutěže se konaly na 16 z celkového počtu 22 dvorců vnitřního areálu. Hlavním kurtem byl největší tenisový stadion světa Arthur Ashe Stadium s kapacitou 22 547 sedících diváků, opatřený zatahovací střechou. Premiérou prošel nově postavený druhý největší dvorec Louis Armstrong Stadium se zatahovací střechou, jehož náklady na výstavbu dosáhly půl miliardy dolarů. Kurt nahradil zbořenou arénu téhož názvu a v roce 2017 provizorní stadion. Jeho kapacita 14 069 míst z něj činila největší grandslamovou dvojku (na úrovni centrkurtů zbývajících majorů). Do třetí arény Grandstand Stadium, otevřené během sezóny 2016, mělo přístup až 8 125 sedících návštěvníků.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Na programu byly také singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, v rámci vozíčkářské UNIQLO Tour. Proběhly deblové události legend, do nichž nastoupilo osm mužů a osm žen, bývalých grandslamových šampionů.

Třetí rok v řadě měl grandslam tradiční délku 14 hracích dnů, se završením ve druhou neděli. Semifinále ženské dvouhry se odehrála ve čtvrtek 6. září od 19 hodin místního času. Semifinále mužského singlu navázala na páteční večer 7. září po skončení finále mužské čtyřhry. V sobotu 8. září se uskutečnilo finále smíšené čtyřhry a po něm následoval od 16 hodin zápas o titul v ženském singlu. Poslední hrací den v neděli 9. září došlo na finále ženské čtyřhry následované zakončením programu v podobě závěrečného duelu mužské dvouhry od 16 hodin.

Zavedeno bylo také nové pravidlo o vysoké teplotě, tzv. „heat rule“, v souvislosti s vyššími teplotami a rostoucí vlhkostí vzduchu. Pokud bylo pravidlo během utkání aktivováno, mohl tenista požádat před rozhodujícím setem o desetiminutovou přestávku. Djoković v tomto ohledu označil ročník 2018 jako nejtěžší za posledních deset let.

Mediální pokrytí 
Ve Spojených státech měl na vysílací práva počtvrté exkluzivitu kanál ESPN, který zajišťoval živé přenosy z celé US Open Series. Jednalo se o jedenáctiletý kontrakt na období 2015–2026 v hodnotě 825 milionu dolarů. Stanice ESPN na americkém území disponovala právy na tři ze čtyř grandslamů kalendářního roku.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál 31letý Srb Novak Djoković. Po triumfech z let 2011 a 2015 vybojoval ve svém osmém newyorském finále třetí trofej z Flushing Meadows, která znamenala čtrnáctý grandslamový titul ve dvacátém třetím odehraném finále majoru. Tím se posunul na třetí místo historických statistik, jež nově sdílel s Petem Samprasem. Po Federerovi se stal druhým tenistou historie, který vybojoval třikrát Wimbledon i US Open vždy v jedné sezóně.

V ženské dvouhře zvítězila 20letá Naomi Ósakaová a stala se tak prvním Japoncem v historii grandslamové dvouhry, který získal trofej. Rovněž představovala nejmladší vítězku newyorského majoru od výhry Marie Šarapovové v roce 2006.

Mužskou čtyřhru ovládl americký pár Mike Bryan a Jack Sock, když navázali na wimbledonský triumf z července 2018. Bryan vybojoval osmnáctou grandslamovou trofej ze čtyřhry, čímž se na čele historických statistik odpoutal od Australana Johna Newcomba. Šestým newyorským titulem se ve 40 letech a 4 měsících stal nejstarším šampionem mužské čtyřhry grandslamové open éry. Pro Socka to byla třetí deblová trofej z majorů.
 
V ženské čtyřhře triumfovaly Asutralanka Ashleigh Bartyová s Američankou Coco Vandewegheovou a obě získaly premiérový grandslamový titul.

Ve smíšené čtyřhře zvítězila americko-britská dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray. Američanka získala třetí grandslamový titul ze smíšené soutěže a pro Murrayho to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Navíc se mu podařilo trofej obhájit.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  John Isner – 138 /  Serena Williamsová – 67;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic –  /  Serena Williamsová – ;
 Nejvíce dvojchyb:  Matthew Ebden – 32 /  Maria Šarapovová – 32;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání do dvorce:  Carlos Berlocq – 87 ze 125 (70 %) /  Monica Niculescuová – 82 z 96 (85 %);
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Sam Querrey – 45 z 51 (88 %) /  Ashleigh Bartyová – 114 ze 146 (78 %);
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu po prvním podání:  Novak Djoković – 161 /  Serena Williamsová – 109;
 Nejvíce vyhraných míčů po druhém podání:  Gilles Simon – 36 z 54 (67 %) /  Monica Niculescuová – 9 z 14 (64 %);
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu po druhém podání:  Novak Djoković – 150 /  Naomi Ósakaová – 93;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković – 35 /  Naomi Ósakaová – 31;
 Nejlepší procentuální úspěšnost proměňování brejkbolů:  Donald Young – 2 z 2 (100 %) /  Caroline Dolehideová – 2 ze 2 (100 %);
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala opět 39 míčů a byla odehrána mezi Rafaelem Nadalem a Karenem Chačanovem ve třetím kole za stavu 5–7, 7–5, 7–6 a 0–0 v gamu z pohledu Nadala, který ji vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala opět 31 míčů a byla odehrána mezi Kateřinou Siniakovou a Ajlou Tomljanovićovou ve druhém kole za stavu 6–3, 3–2 a 30–30 z pohledu Siniakové, která výměnu vyhrála.

Dotace turnaje 
Celkový základní rozpočet US Open 2018 činil 53 000 000 dolarů, což představovalo meziroční nárůst o více než 5 % a v rámci pětiletého období od roku 2013 nárůst o 57 %.

Vítězové mužské a ženské dvouhry si připsali částku 3 800 000 dolarů. V souladu s přístupem z předchozích tří ročníků došlo k výraznějšímu nárůstu částek v prvních třech kolech dvouher. Kvalifikační turnaj zaznamenal dotaci 3,2 milionu dolarů, což znamenalo vůbec největší nárůst z jednotlivých soutěžích o 10,2 %.

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size: 95%; white-space:nowrap;"
|-
!background:#ededed;"|'Soutěž
!style="width: 70px; |vítězové
!style="width: 70px; |finalisté
!style="width: 70px; |semifinalisté
!style="width: 70px; |čtvrtfinalisté
!style="width: 70px; |16 v kole
!style="width: 70px; |32 v kole
!style="width: 70px; |64 v kole
!style="width: 70px; |128 v kole
!style="width: 70px;"|Q3
!style="width: 70px;"|Q2
!style="width: 70px;"|Q1
|-
| style="background:#ededed;" align=left|dvouhry 
|3 800 000 $
|1 850 000 $
|925 000 $
|475 000 $
|266 625 $
|156 000 $
|93 000 $
|54 000 $
|30 000 $
|16 000 $
|8 000 $
|-
| style="background:#ededed;" align=left|čtyřhry
|700 000 $
|350 000 $
|166 400 $
|85 275 $
|46 563 $
|27 875 $
|16 500 $
|
|
|
|
|-
| style="background:#ededed;" align=left|mix
|155 000 $
|70 000 $
|30 000 $
|15 000 $
|10 500 $
|5 000 $
|
|
|
|
|
|-
|colspan=12 align=center|
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Tomáš Berdych → nahradil jej  Viktor Troicki
  Pablo Cuevas → nahradil jej  Peter Polansky
  Alexandr Dolgopolov → nahradil jej  Michail Južnyj
  Jared Donaldson → nahradil jej  Lorenzo Sonego
  Guillermo García-López → nahradil jej  Ruben Bemelmans
  Cedrik-Marcel Stebe → nahradil jej  Guido Andreozzi
  Jo-Wilfried Tsonga → nahradil jej  James Duckworth
  Jiří Veselý → nahradil jej  Nicolas Mahut

 Ženy 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Catherine Bellisová → nahradila ji  Vania Kingová
  Mirjana Lučićová Baroniová → nahradila ji  Caroline Dolehideová
  Mihaela Buzărnescuová → nahradila ji  Mona Barthelová
  Luksika Kumkhumová → nahradila ji  Madison Brengleová
  Pcheng Šuaj → nahradila ji  Natalja Vichljancevová
  Jelena Vesninová → nahradila ji  Markéta Vondroušová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a francouzského tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). Francouzská federace je udělila Corentinu Moutetovi a Harmony Tanovové. Australský svaz zvolil Jasona Kublera a Lizette Cabrerovou.

Smíšená čtyřhra 
  Amanda Anisimovová /  Michael Mmoh
  Kaitlyn Christianová /  James Cerretani
  Danielle Collinsová /  Tom Fawcett
  Coco Gauffová /  Christopher Eubanks
  Jamie Loebová /  Noah Rubin
  Christina McHaleová /  Christian Harrison
  Whitney Osuigweová /  Francis Tiafoe
  Taylor Townsendová /  Donald Young

Kvalifikanti 
Dvacet mužů a osmnáct žen postoupilo do hlavních soutěží dvouher z kvalifikací probíhajících mezi 21.–24. srpnem 2018 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkové ochrany:

 Mužská dvouhra
  James Duckworth
  Andy Murray
  Jošihito Nišioka

 Ženská dvouhra
  Timea Bacsinszká
  Margarita Gasparjanová
  Vania Kingová
  Laura Siegemundová

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018